Voici la liste des planètes mineures numérotées de 109001 à 110000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 109001 à 110000

109001-109100

109101-109200

109201-109300

109301-109400

109401-109500

109501-109600

109601-109700

109701-109800

109801-109900

109901-110000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000